«Piece of My Soul» — четвертий студійний альбом канадського співака Гару. Реліз відбувся 6 травня 2008 року.

Список композицій 
"Stand Up" — 3:51 (Rob Thomas) prod. Peer Åström 
"Accidental" — 3:47 (Anders Wollbeck/Wayne Hector/Mattias Lindblom) prod. Peer Astrom
"Burnin'" — 3:20 (Anders Melander) prod. Peer Åström
"Heaven's Table" — 3:16 (Martin Sutton/Don Mescall) Peer Åström/Anders Bagge/[Vito Luprano] 
"All the Way" — 2:58 (Carl Falk/Alex Vargas/Kevin Hughes/Pierre Garand) prod. Peer Åström
"Take a Piece of My Soul" — 3:17 (Aldo Nova/Anders Barren) prod. Peer Åström/Vito Luprano/Anders Barren)
"What's the Time in NYC" — 4:19 (Ronan Hardiman/Don Mescall) prod. Peer Åström
"You and I" — 3:22 (Judie Tzuke/Lucie Silvas/Graham Kearns/Charlie Russell) prod. Peer Astrom 
"First Day of My Life" — 4:08 (Guy Chambers/Enrique Iglesias) prod. Peer Astrom/Anders Bagge/Vito Luprano 
"Nothing Else Matters" — 3:35 (Dimitri Ehrlich/Andy Marvel) prod. Peer Åström
"Back for More" — 3:44 (Kristian Lundin/Andreas Carlsson) prod. Jake Schulze/Kristian Lundin 
"Beautiful Regret" — 3:30 (Martin Sutton/Don Mescall) prod. Peer Astrom/Anders Bagge/Vito Luprano
"Coming Home" — 3:35 (Peer Åström/Aldo Nova), prod. Aldo Nova

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Гару

Альбоми Гару
Англомовні музичні альбоми